Mélitios (avec ou sans accent), ou  Mélèce (forme francisée), ou Meletius (forme latinisée), ou Meletios (avec ou sans accent), est un nom propre, à l'orthographe variable et adaptée aux contextes linguistiques, qui peut désigner plusieurs personnages de l'histoire religieuse du   au  après Jesus-Christ.

 Melitios de Lycopolis, évêque de Lycopolis (aujourd'hui Assiout [ ʾAsyūṭ], en Égypte).
 Mélèce  d'Antioche († 380), évêque de Sébaste d'Arménie, puis patriarche d'Antioche, on lui réserve normalement la forme Mélèce.
 Mélèce de Mopsueste, évêque du parti opposé à Cyrille d'Alexandrie au concile d'Éphèse.
 Méletios († vers 138 et/ou 218 ?), avec Jean, Etienne, Sérapion l'Égyptien, Callinique le mage, Fauste, Festus, Marcellus, Théodore, Serge, Mélèce le Stratilate, Marcellin, Félix, Photin, Théodoriscus, Mercure et Didyme, tribuns, Marcienne, Palladie et Suzanne, les deux nourrissons Cyriaque et Christian, et tous les martyrs en Galatie sous Héliogabale ; saint chrétien fêté le 24 mai. 
 Meletius (Leontovich), évêque de Kharkiv, (17 novembre 1784 - 12 mars 1840).

Références